— японский эсминец типа «Кагэро». Длительное время причислялся к эсминцам типа «Югумо».

История 
Заложен 2 июля 1940 года на верфи Урага в Токио. Спущен 11 апреля 1941 года, вошёл в строй 27 сентября 1941 года. Участвовал в Гавайской операции в составе эскорта, прикрывавшего японские авианосцы. Участвовал в высадке в Рабауле, битве за Мидуэй, в сражении у Санта-Крус. Участвовал в высадке на Алеутах и сражении у Велья-Лавелья. 11 апреля 1944 года потоплен у Замбоанга (архипелаг Зулу) американской подводной лодкой «Redfin» в точке .

Примечания

Литература

Ссылки (на английском языке) 
 Боевой путь эсминца Akigumo